Troizkoje (russisch ) ist der Name einer Vielzahl von Dörfern in Russland:
 Troizkoje (Region Altai, Troizki), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Troizki rajons
 Troizkoje (Region Altai, Ust-Pristanski), in der Region Altai, Ust-Pristanski rajon
 Troizkoje (Amur), in der Oblast Amur
 Troizkoje (Baschkortostan, Archangelskoje), in der Republik Baschkortostan, Rajon Archangelskoje
 Troizkoje (Baschkortostan, Meleus), in der Republik Baschkortostan, Rajon Meleus
 Troizkoje (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Troizkoje (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Troizkoje (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Troizkoje (Chakassien), in der Republik Chakassien
 Troizkoje (Jaroslawl, Borissoglebski), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Borissoglebski
 Troizkoje (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl
 Troizkoje (Jaroslawl, Nekrassowskoje), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekrassowskoje
 Troizkoje (Jaroslawl, Pereslawl, Lytschenzy), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Pereslawl, Ländliche Siedlung Lytschenzy
 Troizkoje (Jaroslawl, Pereslawl, Weskowski), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Pereslawl, Ländliche Siedlung Weskowski
 Troizkoje (Jaroslawl, Uglitsch), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Uglitsch
 Troizkoje (Kalmückien), in der Republik Kalmückien
 Troizkoje (Kaluga, Fersikowo), in der Oblast Kaluga, Rajon Fersikowo
 Troizkoje (Kaluga, Kuibyschewski), in der Oblast Kaluga, Rajon Kuibyschewski
 Troizkoje (Kaluga, Medyn, Gluchowo), in der Oblast Kaluga, Rajon Medyn, Ländliche Siedlung Gluchowo
 Troizkoje (Kaluga, Medyn, Swerdlowski), in der Oblast Kaluga, Rajon Medyn, Ländliche Siedlung Swerdlowski
 Troizkoje (Kaluga, Schukow), in der Oblast Kaluga, Rajon Schukow
 Troizkoje (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Troizkoje (Kirow), in der Oblast Kirow
 Troizkoje (Kostroma, Antropowo), in der Oblast Kostroma, Rajon Antropowo
 Troizkoje (Kostroma, Scharja), in der Oblast Kostroma, Rajon Scharja
 Troizkoje (Kostroma, Sussanino), in der Oblast Kostroma, Rajon Sussanino
 Troizkoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Troizkoje (Kurgan, Mischkino), in der Oblast Kurgan, Rajon Mischkino
 Troizkoje (Kurgan, Petuchowo), in der Oblast Kurgan, Rajon Petuchowo
 Troizkoje (Kursk, Korenewo), in der Oblast Kursk, Rajon Korenewo
 Troizkoje (Kursk, Kurtschatow), in der Oblast Kursk, Rajon Kurtschatow
 Troizkoje (Kursk, Pristen, Bobryschewo), in der Oblast Kursk, Rajon Pristen, Ländliche Siedlung Bobryschewo
 Troizkoje (Kursk, Pristen, Werchneploskoje), in der Oblast Kursk, Rajon Pristen, Ländliche Siedlung Werchneploskoje
 Troizkoje (Kursk, Schelesnogorsk), in der Oblast Kursk, Rajon Schelesnogorsk
 Troizkoje (Kursk, Sowetski), in der Oblast Kursk, Rajon Sowetski
 Troizkoje (Lipezk, Dolgorukowo), in der Oblast Lipezk, Rajon Dolgorukowo
 Troizkoje (Lipezk, Ismalkowo), in der Oblast Lipezk, Rajon Ismalkowo
 Troizkoje (Lipezk, Lew Tolstoi), in der Oblast Lipezk, Rajon Lew Tolstoi
 Troizkoje (Lipezk, Lipezk), in der Oblast Lipezk, Rajon Lipezk
 Troizkoje (Moskau, Klin, Malejewka), in der Oblast Moskau, Rajon Klin, Ländliche Siedlung Malejewka
 Troizkoje (Moskau, Klin, Schipulino), in der Oblast Moskau, Rajon Klin, Ländliche Siedlung Schipulino
 Troizkoje (Moskau, Mytischtschi), in der Oblast Moskau, Rajon Mytischtschi
 Troizkoje (Moskau, Odinzowo), in der Oblast Moskau, Rajon Odinzowo
 Troizkoje (Moskau, Podolsk), in der Oblast Moskau, Rajon Podolsk
 Troizkoje (Moskau, Tschechow), in der Oblast Moskau, Rajon Tschechow
 Troizkoje (Nischni Nowgorod, Knjaginino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Knjaginino
 Troizkoje (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Woskressenskoje
 Troizkoje (Nordossetien-Alanien), in der Republik Nordossetien-Alanien
 Troizkoje (Nowosibirsk, Bagan), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Bagan
 Troizkoje (Nowosibirsk, Karassuk), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Karassuk
 Troizkoje (Nowosibirsk, Tschistoosjornoje), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Tschistoosjornoje
 Troizkoje (Omsk), in der Oblast Omsk
 Troizkoje (Orenburg, Assekejewo), in der Oblast Orenburg, Rajon Assekejewo
 Troizkoje (Orenburg, Busuluk), in der Oblast Orenburg, Rajon Busuluk
 Troizkoje (Orenburg, Sorotschinsk), in der Oblast Orenburg, Rajon Sorotschinsk
 Troizkoje (Orenburg, Tjulgan), in der Oblast Orenburg, Rajon Tjulgan
 Troizkoje (Orjol, Liwny), in der Oblast Orjol, Rajon Liwny
 Troizkoje (Orjol, Nowosil), in der Oblast Orjol, Rajon Nowosil
 Troizkoje (Orjol, Orjol), in der Oblast Orjol, Rajon Orjol
 Troizkoje (Orjol, Pokrowskoje), in der Oblast Orjol, Rajon Pokrowskoje
 Troizkoje (Orjol, Swerdlowski), in der Oblast Orjol, Rajon Swerdlowski
 Troizkoje (Orjol, Werchowje), in der Oblast Orjol, Rajon Werchowje
 Troizkoje (Pensa, Baschmakowo), in der Oblast Pensa, Rajon Baschmakowo
 Troizkoje (Pensa, Patschelma), in der Oblast Pensa, Rajon Patschelma
 Troizkoje (Primorje), in der Region Primorje
 Troizkoje (Pskow), in der Oblast Pskow
 Troizkoje (Rjasan, Sacharowo), in der Oblast Rjasan, Rajon Sacharowo
 Troizkoje (Rjasan, Sarai), in der Oblast Rjasan, Rajon Sarai
 Troizkoje (Rjasan, Schazk), in der Oblast Rjasan, Rajon Schazk
 Troizkoje (Rostow), in der Oblast Rostow
 Troizkoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Troizkoje (Samara, Besentschuk), in der Oblast Samara, Rajon Besentschuk
 Troizkoje (Samara, Sysran), in der Oblast Samara, Rajon Sysran
 Troizkoje (Smolensk, Demidow), in der Oblast Smolensk, Rajon Demidow
 Troizkoje (Smolensk, Duchowschtschina), in der Oblast Smolensk, Rajon Duchowschtschina
 Troizkoje (Smolensk, Monastyrschtschina), in der Oblast Smolensk, Rajon Monastyrschtschina
 Troizkoje (Swerdlowsk, Bogdanowitsch), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Bogdanowitsch
 Troizkoje (Swerdlowsk, Gari), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Gari
 Troizkoje (Swerdlowsk, Kamensk), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Kamensk
 Troizkoje (Tambow, Mutschkap), in der Oblast Tambow, Rajon Mutschkap
 Troizkoje (Tambow, Umjot), in der Oblast Tambow, Rajon Umjot
 Troizkoje (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Troizkoje (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien
 Troizkoje (Tula, Arsenjewo), in der Oblast Tula, Rajon Arsenjewo
 Troizkoje (Tula, Jasnogorsk), in der Oblast Tula, Rajon Jasnogorsk
 Troizkoje (Tula, Uslowaja), in der Oblast Tula, Rajon Uslowaja
 Troizkoje (Twer, Kalinin), in der Oblast Twer, Rajon Kalinin
 Troizkoje (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Troizkoje (Twer, Sapadnaja Dwina), in der Oblast Twer, Rajon Sapadnaja Dwina
 Troizkoje (Twer, Scharkowski), in der Oblast Twer, Rajon Scharkowski
 Troizkoje (Twer, Subzow), in der Oblast Twer, Rajon Subzow
 Troizkoje (Twer, Torschok), in der Oblast Twer, Rajon Torschok
 Troizkoje (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Troizkoje (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Troizkoje (Wologda, Grjasowez), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez
 Troizkoje (Wologda, Tscherepowez), in der Oblast Wologda, Rajon Tscherepowez
 Troizkoje (Wologda, Waschkinski), in der Oblast Wologda, Rajon Waschkinski
 Troizkoje (Woronesch, Liski), in der Oblast Woronesch, Rajon Liski
 Troizkoje (Woronesch, Nowochopjorsk), in der Oblast Woronesch, Rajon Nowochopjorsk
 Troizkoje (Woronesch, Semiluki), in der Oblast Woronesch, Rajon Semiluki

Siehe auch:
 Troizkaja
 Troizki
 Trojizke (ukrainisch ), ist der Name von Ortschaften in der Ukraine.